Stati Uniti d'America
 Brown Hotel – albergo di Louisville
 Brown Hotel – albergo di Neodesha

Pagine correlate 
 Brown's Hotel